Кратер Вильзинг () — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны находящийся внутри гигантского бассейна Южный полюс — Эйткен. Название присвоено в честь немецкого астронома Иоганнеса Вильзинга (1856—1943) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Мохоровичич на западе-северо-западе, кратер Галуа на севере, кратер Штернфельд на востоке, кратер Мураками на востоке-юго-востоке, кратер Пламмер на юге, кратер Уокер на юго-западе. Далее к югу расположен гигантский кратер Аполлон. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 66,8 км, глубина 2,77 км.

Вал кратера значительно разрушен, имеет близкую к циркулярной форму с выступом в восточной части. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1310 м, объем кратера составляет приблизительно 4800 км³. Чаша кратера практически полностью перекрыта двумя значительными кратерами, северный из которых является сателлитным кратером Вильзинг Z (см. ниже).

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Вильзинг C относится к эратосфенскому периоду.
 Образование сателлитных кратеров Вильзинг W и Z относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-17
 Снимок кратера с борта корабля «Зонд-8» (7К-Л1)
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны